Филипийската и Маронийска епархия () е епархия на Църквата на истинно-православните християни на Гърция (Синод на Хрисостом), със седалище в македонския град Кавала. Диоцезът на епархията обхваща административната област Източна Македония и Тракия. Начело на епархията от 2014 година е Амвросий. През юли 2016 година епископията е издигната в митрополия.

Църкви

Манастири

Бележки 

Църква на истинно-православните християни на Гърция (Синод на Хрисостом)
Култура в Кавала